Saga se poate referi la:

 Saga, o specie a genului epic în proza islandeză.
 Prefectura Saga, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Saga, o localitate din Japonia, centrul administrativ al prefecturii Saga.